Microhypsibius är ett släkte av trögkrypare. Microhypsibius ingår i familjen Microhypsibiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Microhypsibius